Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet (1811-1888), burgemeester van Oostkapelle
Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet (1878-1963), adjudant van de koningin